Castanet (Aveyron)
 Castanet (Tarn)
 Castanet (Tarn-et-Garonne)
 Castanet-le-Haut

Desambiguações de topônimos